Atom:
 Atom — текстовый редактор с подсветкой синтаксиса от GitHub
 Atom — формат для распространения в Интернете новостных лент, анонсов статей и т. п.
 Atom™ (псевдоним Уве Шмидта, , 1968) — немецкий диджей и продюсер электронной музыки. Считается основателем стиля электролатино.
 Atom — российско-французский концепт тяжёлой колёсной боевой машины пехоты.
 Intel Atom — x86-совместимый процессор компании Intel.
 Atom — семейство процессоров Atom в новом формате, система на кристалле (SoC).
 Atom — браузер от компании VK (раннее от Mail.ru).
 Atom RPG  — постапокалиптическая компьютерная игра 2018 года.
 Acorn Atom — домашний компьютер, выпускавшийся Acorn Computers с 1981 по 1983 год.
 AToM — Any Transport over MPLS.
 Ariel Atom — автомобиль компании Ariel Motor Company.
 A.T.O.M. () — французский мультипликационный телесериал о приключениях пяти человек, живущих в недалёком будущем. Транслировался по телеканалу Jetix с 2005 по 2008 год.
 Atom Racing — российская компания, производитель сноубордов, креплений, ботинок и аксессуаров (сноубордические чехлы, маски, шлемы).
 Atom Bicycles Ltd. — канадская компания, производитель велосипедов и комплектующих.

См. также 
 Атом (значения)
 Atom Heart Mother («Мать с атомным сердцем») — альбом рок-группы Pink Floyd, выпущен в 1970 году.